Belleview :

 Belleview Township, township dans le comté de Washington (Missouri)
 Belleview, ville dans le comté de Marion (Floride)
 Precinct de Belleview